Рубен Гонзалез има више значења:

 Рубен Гонзалез, Ла Бесера (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Рубен Гонзалез (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику